Osoby o tym nazwisku:
 Adolf Rzepko – polski pianista, oboista, dyrygent, pedagog i kompozytor
 Władysław Rzepko – polski altowiolista, dyrygent, pedagog i kompozytor